Le Ballon d'or 2022 est une cérémonie décernant un ensemble de trophées récompensant les meilleurs footballeurs de la saison 2021-2022 pour le jury international réuni par France Football.

C'est la  du Ballon d'or pour les hommes, la  les femmes.

Les nommés sont connus le , et les lauréats le .

Ballon d'or masculin 

Le trophée connaît une petite révolution à partir de cette édition. Alors qu'il était auparavant attribué pour les performances sur l'année civile, il est désormais attribué pour les performances sur la saison. 

Les nommés sont connus le . À noter l'absence de Lionel Messi, lauréat l'an passé et septuple vainqueur du trophée. Il faisait partie des nommés sans discontinuer depuis le Ballon d'or 2006.

Pour cette édition du Ballon d'or, le français Karim Benzema fait office de grand favori pour remporter le trophée, ayant mené son club à la victoire finale en Ligue des champions et en Liga. Âgé de 34 ans, le madrilène réalise depuis quelques saisons des performances de très haut niveau, lui qui était souvent dans l'ombre de Cristiano Ronaldo en club. Il atteint son apogée en 2021-2022 avec des prestations remarquables contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City notamment (44 buts toutes compétitions confondues dont 15 en C1 et 27 en championnat).

Les autres prétendants à la victoire finale sont Sadio Mané et Mohamed Salah, finalistes de la C1 avec Liverpool⁣ ; Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski et Kylian Mbappé, respectivement élus meilleurs joueurs de Premier League⁣, ⁣de Bundesliga⁣ et de Ligue 1. 

Le lauréat est Karim Benzema, vainqueur du championnat d'Espagne et de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Il remporte le trophée avec 36,90% des votes devant Sadio Mané et Kevin De Bruyne qui font leur première apparition sur le podium du Ballon d'or. Âgé de 34 ans, il devient le  du Real à remporter cette distinction, le  français et le  le plus âgé après Stanley Matthews, récompensé en 1956. Son trophée lui est remis lors de la cérémonie par Zinédine Zidane, son ancien entraîneur et dernier français à avoir gagné le trophée (en 1998).

Le poduim est complété par le Sénégalais Sadio Mané, joueur de Liverpool ; il est le premier joueur africain à être sur le podium d'un Ballon d'or, depuis celui remporté par George Weah en 1995. Kevin De Bruyne, évoluant à Manchester City, occupe la troisième place ; c'est la première fois qu'un Belge est sur le poduim d'un Ballon d'or.

Ballon d'or féminin 

Les nommées sont connues le .

Autres trophées masculins

Trophée Kopa 

Les nommés pour le trophée Kopa (meilleur jeune) sont connus le .

Trophée Yachine 

Les nommés pour le trophée Yachine (meilleur gardien de but) sont connus le .

Autres prix

Prix Sócrates 

Nouveauté 2022, le prix Sócrates met à l'honneur l'engagement social d'un footballeur professionnel, homme ou femme, ayant réalisé des actions solidaires en faveur de l’inclusion et de l’égalité des chances et en lien avec les évolutions de la société.

Cette nouvelle distinction a été décernée au sénégalais Sadio Mané, évoluant au poste d'attaquant du Bayern Munich.

Trophée Gerd Müller 
Le trophée du meilleur buteur est renommé Trophée Gerd Müller en hommage au footballeur allemand décédé en .

Avec 57 buts inscrits, le Polonais Robert Lewandowski remporte de nouveau ce prix.

Club de l'année 
Le club anglais de Manchester City remporte la récompense de club de l'année, devant le Liverpool FC et le Real Madrid.

Audiences

En France 
Diffusée sur la chaîne L'Équipe entre  et , la cérémonie réunit  soit  de part d'audiences, un record historique pour la chaîne.

Notes et références

Notes

Références 

Ballon d'or
Football en 2022
Sport en octobre 2022